El término mirra puede referirse:

 a mirra, sustancia rojiza resinosa aromática;
 en la mitología griega, a Mirra, una joven princesa a la que los dioses transformaron en el árbol del que nació Adonis;
 a  mirra, arbusto nativo de Arabia;
 a Dave Mirra, practicante de los deportes extremos;
 a mirra, nombre común de la planta Pallenis spinosa;
 a mirra, nombre común de la planta Myrrhis odorata.